Příjmení Krch nosí více osobností:

 Daniel Krch (* 1992), český fotbalista
 Ferdinand Krch (1881–1973), český pedagog
 Vojtěch Krch (1892–1966), český architekt

Externí odkazy